El Pozuelo puede referirse a:

Divisiones administrativas 
En España
 El Pozuelo (Albacete), localidad del municipio de Ayna, provincia de Albacete.
 El Pozuelo (Cuenca), municipio de la provincia de Cuenca.
 El Pozuelo (Granada), localidad del municipio de Albuñol, provincia de Granada.
 El Pozuelo (Huelva), localidad del municipio de Zalamea la Real, provincia de Huelva.

 Playa del Pozuelo (Albuñol), playa del municipio de Albuñol, en la provincia de Granada.
 Playa del Pozuelo (Almuñécar), playa del municipio de Almuñécar, en la provincia de Granada.